Carlo – nome proprio di persona italiano maschile
 Carlo, principe del Galles – principe di Galles
 Carlo di Valois o Carlo di Francia (1270-1325) – conte di Valois dal 1286 e, per matrimonio, Conte di Angiò e del Maine dal 1290, inoltre anche Conte d'Alençon dal 1291 e Conte di Chartres dal 1293 alla sua morte. 
 Carlo il Calvo (823-877) – re dei Franchi occidentali (840-877), re di Aquitania, nominale dall'838, ma effettivo tra l'852 e l'855, re di Lotaringia (869-877), imperatore del Sacro Romano Impero (875-877) e Re d'Italia e re di Provenza (875-877)
 Carlo il Giovane (circa 772 – 811) – re dei Franchi
 Don Carlo – opera di Giuseppe Verdi su libretto di Joseph Méry e Camille du Locle, tratto dall'omonima tragedia di Friedrich Schiller

Pagine correlate 
 Carlo d'Angiò
 Carlo di Borbone (disambigua)
 Carlo di Lorena
 Carlo I
 Carlo II
 Carlo III
 Carlo IV
 Carlo V (disambigua)
 Carlo VI
 Carlo VII
 San Carlo
 Monte Carlo (disambigua)
 De Carlo
 Di Carlo
 Carlos
 Carli